Kim Dong-hyun peut désigner :
 Kim Dong-hyun (1966-), réalisateur sud-coréen ;
 Kim Dong-hyun (1981-), pratiquant sud-coréen d'arts martiaux mixtes ;
 Kim Dong-hyun (1984-), joueur sud-coréen de football ;
 Kim Dong-hyun (1987-), bobeur sud-coréen ;
 Kim Donghyun (1989-), leader du  sud-coréen Boyfriend.